Фанжо:

 Фанжо — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Фанжо — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од.